Striopulsellum är ett släkte av blötdjur. Striopulsellum ingår i familjen Pulsellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tandsnäckor
Striopulsellum